Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1978 година e 29-и пореден. Започва на 15 януари 1978 г. и завършва на 8 октомври. Съдържа в календара 16 старта.

От този сезон за участие в състезанията пилотите трябва да имат суперлиценз за Формула 1.

Стартове

Класиране

Източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони